Потеряев — русская фамилия. Известные носители:
 Потеряев, Владимир Дмитриевич — ученый-изобретатель.
 Потеряев, Сергей — художник.